Församling kan syfta på:

 Församling – inom kristna samfund en grupp som regelbundet firar gudstjänst och bedriver olika verksamheter tillsammans
 Svenska kyrkans församlingar – den minsta administrativa enheterna inom samfundet. Svenska kyrkan
 Församling (folkbokföring) – ett tidigare folkbokföringsbegrepp för en geografisk indelning i Sverige fram till 31 december 2015
 Territoriella församlingar – ett bestämt geografiskt område (territorium) och dess medlemmar är (var) personer bosatta i det området
 Icke-territoriella församlingar – oberoende av medlemmarnas geografiska förankring
 Militärförsamlingar – en församling som inte är territoriell i Sverige
 Nationella församlingar – avsedda för icke-svenska nationaliteter i Svenska kyrkan
 Hovförsamlingen – en icke-territoriell församling inom Svenska kyrkan, omfattande Kungahuset samt anställda vid hovet och deras anhöriga
 Lappförsamling – icke-territoriella församlingar i Svenska kyrkan för den samiska befolkningen inom Jämtlands och Kopparbergs län
 Beslutande församling – en grupp personer med rätt att fatta vissa beslut
 Lagstiftande församling – en beslutande församling inom en suverän statsbildning som innehar lagstiftande makt

Se även
 Parish